Madame Rrose Sélavy é uma banda mineira de electro frevo bossa punk da cidade de Belo Horizonte. O grupo é formado por Alex Pix na guitarra, Lacerda Jr. nas guitarras e teclados, Marcos Batista no baixo, 'Raul Lanari 'na bateria, Ana Mo nos vocais e TucA também nos vocais, programações e samplers.

História 

O primeiro disco da banda foi lançado em 2009 sob o título 'Duchamp: C'est la Vie', como um quarteto – as baterias eram programações eletrônicas e samplers – seguido pelo álbum '10' em 2010, e depois por 'Dê nome aos Beuys!' em 2011. As composições e produções são em sua maioria da dupla Dellani Lima e Lacerda JR. Com esses trabalhos a banda teve uma projeção mundial com a exibição dos seus clipes na MTV Brasil, MTV Latina, MTV Ásia,  MTV EUA, MTV Reino Unido, MTV Israel, MTV Coreia do Sul, MTV Austrália, VH1 Brasil, VH1 latina."Dê Nome aos Beuys!" foi editado pelo netlabel suRRism-Phonoethics e inserido na programação de rádios na europa e Estados Unidos.

Trilogia Jass 

Em 2012 a banda se dedicou ao projeto 'Jass', uma trilogia gravada de forma emergencial com participação de vários músicos da cena musical da capital de Minas Gerais. O 'Jass Vol. 1' apresentou colaborações de Andrés Shaffer (do 'Player2') e Luiz Gabriel Lopes (da banda 'Graveola e o Lixo Polifônico), "Jass Vol.2" foi gravado somente pelos 4 Madames (Ana Mo, Alex Pix, Lacerda Jr e TucA) com destaque para os clipes "Bem-vindo" e "Inteligência Artificial" selecionado para o "Conexão Vivo Movida", festival itinerante que percorreu diversas capitais, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, São Paulo, João Pessoa e encerrou em Recife. O 'Vol. 3' mostrou a diversidade atual do cenário Belo Horizontino com gente como Porquinho (das bandas U.D.R., 'Grupo Porco de Grindcore Interpretativo' e 'Fadarobocoptubarão'), Raul Costa (do Retrigger), das bandas 'Ü' e 'Videotroma' e do mesmo Andrés Shaffer.

Beat e Bateria 

2013, serviu para a banda consolidar a nova formação em quinteto, com a entrada do baterista Woorooboo, com o lançamento do 'Bootleg do Inferninho', gravado ao vivo no primeiro show ao vivo com o novo integrante, que se desligou da banda em 2015. Em 2016 a banda passa a contar com as baquetas de Raul Lanari (Fodastic Brenfers).

5 anos 

Em primeiro de janeiro de 2014 é lançado 'Bossa Punk', com uma nova roupagem para canções antigas e algumas pérolas inéditas. A opção dos arranjos de violão, vozes e bases eletrônicas serviu para apresentar as canções em estado bruto, da forma como foram concebidas – por isso mesmo a banda incluiu extras com as versões demos das mesmas faixas, o que a fez ser inserida no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira ao cunhar o termo "Bossa Punk". Ainda em 2014 uma das faixas desse álbum, "Só um Beijo", foi selecionada para a coletânea inglesa “Rolê: New Sounds of Brazil” projetando ainda mais a banda mundialmente em publicações como "npr music" , "The Guardian" e "LA Times"  que deram 4 estrelas para a coletânea. "Bossa Punk" também foi muito bem recebido pelas rádios europeias e crítica, como a de Russ Slater do Sounds and Colours que deu 4 estrelas para o álbum: "Bossa Punk is their first release to perfectly encapsulate the meaning of those two words together, the simplicity, melodicism and serenity of bossa nova with the attitude and DIY approach of punk. As an introduction to Madame Rrose Sélavy and their five years and eight albums as a band, it couldn’t really be any better." Russ Slater (Sounds and Colours).

"A banda 'Madame Rrose Sélavy' faz uma homenagem ao artista Marcel Duchamp, através da ironia e deboche, que permearam a obra deste pintor, poeta e escultor. Um som que mescla programações e bases eletrônicas com poesia punk e bossa nova, num resultado instigante." Blog Eu Ovo.

Discografia 
 2009 - Duchamp: C'est La Vie (álbum, independente)
 2010 - 10 (álbum, independente)
 2011 - Dê Nome Ao Beuys! (álbum, suRRism-Phonoethics)
 2012 - Jass Vol. 1 (álbum, independente)
 2012 - Jass Vol. 2 (álbum, independente)
 2012 - Jass Vol. 3 (álbum, independente)
 2013 - Bootleg do Inferninho (álbum, independente)
 2014 - Bossa Punk (álbum, independente)
  2014 - Só um Beijo (single, Mais Um Discos)
 2014 - Bootleg ArteSônica (álbum, independente)
 2015 - Carnaval dos Bichos (álbum, independente)
2017 - Filhos Dourados do Soul (álbum, Colégio Invisível)
2017 - Festinha (álbum, Colégio Invisível)
2018 - Autodestruição (single da coletânea "A 300 KM Por Hora", Dittomusic)

Bandas de Belo Horizonte
Fundações em Minas Gerais em 2009